Эзихо () — село в Итум-Калинском районе Чеченской республики. Входит в состав Тусхаройского сельского поселения.

География 
Село расположен в 15 км к северо-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты и развалины покинутых аулов: на северо-западе — заброшенные аулы Идах, Целтакумой, Чохой и Дажни, на северо-востоке — заброшенные аулы Узматкалой и село Гухой, на юге — заброшенный аул Чухшланой, на юго-востоке  — село Кокадой, на юго-западе — заброшенные аулы Юрдыхой, Тухой и Баухой.

Население

Примечания

Ссылки 
 Эзихой (Ezikhoy) — координаты, описание, топонимика (расшифровка), фото, карта
 Почтовые индексы и коды ОКАТО — Итум-Калинский район Чеченской Республики

Населённые пункты Итум-Калинского района